Топа́лов — фамилия болгарского происхождения. Известные носители:
 Топалов, Веселин Александров (род. 1975) — болгарский шахматист.
 Топалов, Владислав Михайлович (род. 1985) — российский певец.
 Топалов, Дмитрий Эдуардович (род. 1998) — украинский футболист.
 Топалов, Илия Атанасов (род. 1926) — болгарский гимнаст.
 Топалов, Костадин (род. 1986) — болгарский дзюдоист и самбист.
 Топалов, Михаил Генрихович (род. 1960) — бизнесмен, музыкальный продюсер.
 Топалов, Петр Петков (1843—1876) — болгарский революционер.
 Топалов, Сергей Валерьевич (род. 1965) — украинский и российский государственный деятель, 2-й секретарь Крымского республиканского комитета КПУ.

См. также 
 Топал
 Топалян